Les Élections au Parlement de Navarre de 2003 se sont déroulés le  pour élire les députés de  législature.

Résultats

Notes et références 

Navarre
2003